Ехидо Охо де Агва има више значења:

 Ехидо Охо де Агва (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ехидо Охо де Агва (Епитасио Уерта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ехидо Охо де Агва, Ел Верхелито (Ероика Сиудад де Тлаксијако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ехидо Охо де Агва, Пабло Мендоза Торес (Сиудад Фернандез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику